Lüdi ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Lüdi Kong (* 1968), Schweizer Sinologin und Übersetzerin
 Fritz Lüdi (1903–1963), Schweizer Hochfrequenztechniker
 Georges Lüdi (1943–2022), Schweizer Linguist und Romanist
 Heidi Lüdi (geb. Heidi Hürzeler; * 1949), Schweizer Szenenbildnerin
 Heidi Lüdi (Alpinistin) (* 1947), Schweizer Alpinistin
 Heinz Lüdi (* 1958), Schweizer Fußballspieler
 Sanna Lüdi (* 1986), Schweizer Freestyle-Skierin
 Toni Lüdi (* 1945), deutscher Filmarchitekt und Bühnenbildner

Lüdi ist der Name folgender Orte:
 Lüdi (Caojing) (绿地社区), Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Caojing, Shanghai, China

Siehe auch:
 Ludi